Scintillation kan avse:
Scintillation (astronomi) – gnistrande, tindrande, blixtrande, kallas inom astronomin det ibland av färgförändringar åtföljda tindrande, som kan iakttas i fixstjärnornas ljus
Scintillation (fysik) – ett fysikaliskt fenomen där små blixtar av synligt ljus avges i särskilda material